Dobro Polje (Boljevac), een plaats in de Servische gemeente Boljevac
 Dobro Polje (Crna Trava), een plaats in de Servische gemeente Crna Trava
 Dobro Polje (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Dobro Polje (Kalinovik), een plaats in de gemeente Kalinovik in Bosnië-Herzegovina
 Dobro Polje (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica